Свисер (; ; ) је била национална авио-компанија Швајцарске. Основана је 1931. а банкротирала 2002. Базе су јој биле у Цириху и Женеви.

Спољашње везе 

Авио-компаније
Саобраћај у Швајцарској